În sezonul 1958-1959 A PFG a avut 12 echipe iar CDNA Sofia a câștigat trofeul. Golgeter a fost Alexanru Vasilev, marcând 13 goluri pentru Slavia Sofia.

Clasament 
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1958-1959.

Referințe 
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale(RSSSF)

Sezoane A PFG